Röhrigshof bezeichnet:

 Röhrigshof, Ortsteil der Gemeinde Philippsthal (Werra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Röhrigshof (Bad Salzungen), Siedlung in der Stadt Bad Salzungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Röhrigshof (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen